

Statistiche d'allenatore 
In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Allenatore

Club

Synot: 1999-2000

Matador Púchov: 2002-2003
Ružomberok: 2005-2006

Banik Ostrava: 2003-2004

Ružomberok: 2005-2006

Ružomberok: 2006

Individuale
Allenatore ceco dell'anno: 1
2009

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Allenatori di calcio cechi